Jamnik (Jamník) – wieś na Słowacji, w powiecie Liptowski Mikułasz
 Jamník – wieś na Słowacji, w powiecie Nowa Wieś Spiska